Кондра́шин — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Кондрашин, Андрей Кузьмич (1916—1944) — Герой Советского Союза.
 Кондрашин, Борис Васильевич (1923—1994) — уральский художник-соцреалист, член Союза художников СССР с 1960 года, участник всесоюзных, республиканских, зональных и областных выставок.
 Кондрашин, Виктор Викторович (род. 1961) — российский историк, профессор.
 Кондрашин, Владимир Петрович (1929—1999) — советский и российский баскетбольный тренер.
 Кондрашин, Иван Павлович (1914—1998) — Герой Советского Союза.
 Кондрашин, Кирилл Петрович (1914—1981) — советский дирижёр и педагог.
 Кондрашин, Николай Михайлович (1919—2009) — советский и российский художник и педагог.



См. также 
 Кондрашев
 Кондрашов
 Кондратов
 Кондрашкин
 Кондрашкино